Het schoonspringen vanaf de 1 meter plank voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2013 vond plaats op 21 en 23 juli 2013 in het Piscina Municipal de Montjuïc in Barcelona.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Vrouwen 01